CXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caicara de Orinoco (Venezuela)